Roger Powell :
  (19?-), joueur britannique de badminton ;
 Roger Powell (né en 1949), musicien américain ;
 Roger Powell (né en 1983), joueur de basket-ball américain ;
  (né en 1949), universitaire australien ;
  (1949-), militaire australien.